Діллон ( від ) — англомовне прізвище ірландського походження або топонім.

Прізвище 

 Бренден Діллон (; 1990) — канадський хокеїст.
 Джон Діллон (; ; 1851—1927) — британський ірландський політичний діяч, націоналіст.
 Еліс Діллон (; 1920—1994) — ірландська письменниця.
 Кевін Діллон (; 1965) — американський актор.
 Метт Діллон (;  1964) — американський актор.
 Сесіл Діллон (; 1908—1969) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Фенні Чарльз Діллон (; 1881—1947) — американська піаністка, вчитель музики і композитор.
 Шон Діллон (; 1983) — ірландський футболіст, захисник.

Топонім

Діллон () — округ (графство) у штаті Південна Кароліна
 Діллон — місто, штат Колорадо
 Діллон — місто та окружний центр, округ Біверхед, штат Монтана
 Діллон — місто, штат Південна Кароліна

Інше 
 78393 Діллон (78393 Dillon) — астероїд головного поясу, відкритий 8 серпня 2002 року.

Ірландські прізвища